Сење може бити:

 Сење (Ћуприја), насељено мјесто у општини Ћуприја, Поморавски округ, Република Србија
 Сење (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Сење (Вељки Кртиш), насељено мјесто у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република